Atif Salem est un réalisateur et scénariste égyptien né le  au Soudan et mort le  au Caire.

Biographie

Filmographie

Réalisateur
{{colonnes|nombre=2|
 1954 : El Hermane
 1955 : Laila min omri
 1955 : Ils m'ont rendus criminel (Gaaluri Mujriman)
 1955 : Fajr
 1956 : El Namrud
 1956 : Mogezat el samaa
 1958 : Shatie el asrar
 1958 : Alamuni el hub
 1959 : Seraa fil Nil
 1959 : Maweeb maa maghoul
 1959 : Gharimet hub
 1961 : Nous les étudiants (Nahna el talamiza)
 1961 : Serr emraa
 1961 : Saba Banat
 1961 : Ma'bad al-hub
 1961 : Un jour dans ma vie (Yom min omri)
 1962 : Mafish tafahum
 1964 : La Mère de la jeune mariée (Imm el aroussa)
 1964 : Hareb min el hayat 1964 : Hakika el aria 1965 : El Mamalik 1965 : Sanawaat el magd 1966 : El Zoj el azeb 1966 : Zawja min Bariz 1966 : Thawrat al Yaman 1966 : Mabka el Oshak 1966 : Khan el khalili 1968 : al-Cirk 1976 : Sana oula houb 1993 : Tout tout 2001 : Le Cavalier (Fares daher el-kheir)
}}
Scénariste
 1968 : al-CirkAnecdotes
Récompenses
Nominations
 1965 : au Festival de Cannes, il a été nommé au prix du Meilleur Court Métrage de Fiction pour Sanawat el magd 1967 : au Festival International du Film de Moscou, il a été nommé au Grand Prix pour Khan el khaliliVictoires
Liens externes
  Atif Salem'' sur l'Internet Movie Database

Réalisateur égyptien
Scénariste égyptien de cinéma
Naissance en juillet 1927
Décès en juillet 2002